Ишембай
 Ишембай — башкирское название города Ишимбая.
 Ишембай (имя), Ишимбай (имя) — башкирское имя.
 Ишембай (род) — башкирский род.